Catrileo es un apellido mapuche, que puede hacer referencia a:

Personas 
 María Catrileo (1944-), lingüista y profesora chilena;
 Matías Catrileo (1984-2008), activista y estudiante chileno;
 Richard Catrileo (1992-), futbolista chileno;